Ва́нагас (, буквально ястреб) — литовская фамилия. Её женские варианты Ванагене (Vanagienė; замужняя женщина) и Ванагайте (Vanagaitė; незамужняя женщина).

Известные носители:
 Ванагас, Александрас (1934—1995) — литовский лингвист и педагог.
 Ванагас, Бенедиктас (род. 1977) — литовский автогонщик.
 Ванагас, Повилас (род. 1970) — литовский фигурист.
 Ванагас, Римантас (род. 1948) — литовский поэт и переводчик.
 Ванагас, Юозас (род. 1925) — литовский хоровой дирижёр.

Позывной:
 Адольфас Раманаускас (6 марта 1918 — 29 ноября 1957) — самый известный из командиров литовских «лесных братьев» (1945—1952).

См. также 
 Ванагс — латышская фамилия.